Точинтла има више значења:

 Точинтла (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Точинтла (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику